Улица Комарова () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровица. Пролегает от улицы Кленовая до поля. 

Нет примыкающих улиц.

История 
Северная улица была проложена после Великой Отечественной войны для индивидуального жилищного строительства от Кленовой улицы до поля колхоза «имени Калинина».

Переименована, когда село Бобровица вошло в состав города Чернигова, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием в исторической местности Берёзки. В 1974 году улица получила современное название — в честь советского лётчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Михайловича Комарова.

После вхождения в черту города Чернигова села Александровка 8 июля 1999 года, появилась ещё одна улица Комарова, которая 1 ноября 2006 года была переименована на улицу Сергея Ефремова.

Застройка 
Улица расположена восточнее безымянного озера, что в нижней точке балки. Пролегает в северо-восточном направлении: параллельно улицами Приветная и Городнянская. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 332 КОМАРОВА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Память о космонавтах СССР